Västerås kan syfta på:

Geografi 
 Västerås kommun – en kommun i Västmanlands län
 Västerås – en tätort i Västmanland samt centralort för Västerås kommun
 Västerås stad – den historiska stadskommunen 1200-talet–1970
 Västerås domkyrkodistrikt –  ett distrikt i Västerås kommun och Västmanlands län 2016–
 Västerås stift – ett stift inom Svenska kyrkan
 Västerås domkyrkoförsamling – en domkyrkoförsamling i Västerås stift
 Västerås, Bjurholms kommun - en by i Bjurholms kommun, Ångermanland

Historiskt
 Västerås län – ett slottslän i landskapet Västmanland och tidigt Dalarna

Sport 
 Västerås Hockey
 Västerås IBF
 Västerås SK
 Västerås IK
 IVH Västerås
 IFK Västerås
 Västerås HF
 Västerås BK
 Västerås GK
 Västerås SOK